Jaburg ist der Familienname folgender Personen:

 Addig Jaburg (1819–1875), deutscher Maler
 Oltmann Jaburg (1830–1908), deutscher Maler und Fotograf

Sonstiges:
 Jaburg-Gletscher, Gletscher im Queen Elizabeth Land, Antarktika